Osoby o tym nazwisku:
 Marian Uzdowski – polski urzędnik konsularny i wojskowy
 Władysław Bończa-Uzdowski – polski wojskowy i działacz sportowy

Inne:
 Rejon uzdowski – rejon w centralnej Białorusi